Carré rouge peut désigner :
 Carré rouge, un groupe de rap français ;
 le carré rouge est, au Québec, un symbole politique d'opposition à l'appauvrissement et à l’augmentation des tarifs des services publics ; il peut être matérialisé, par exemple, par un morceau de tissu fixé sur un vêtement ;
 la nébuleuse du Carré rouge, une nébuleuse planétaire.